Cortona – comune italiano della provincia di Arezzo
Cortona – frazione del comune italiano di Ruda in provincia di Udine
Cortona – vino italiano della provincia di Arezzo